Il singolare maschile  del torneo di tennis Swedish Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale José Higueras 6-0, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1975